

Alimentation 

 Gruau : préparation de grains de céréales
 Gruau de fruit : préparation à base de fruits rouges et de fécule

Personnalités 

 Louis Gruau : religieux français
 Gruau, dit de la Barre : Avocat français
 René Gruau :  illustrateur franco-italien, né en Italie en 1909

Transports 

 Gruau : désigne également un vaisseau de bois avec lequel les saliniers transportaient le sel.
 Gruau : un carrossier français
 Gruau Microbus : véhicule de transport en commun produit par la carrossier Gruau.
 Gruau : Petite grue que l'on mettait en mouvement par un tourniquet au lieu d'une roue

Homonymie de patronyme